Код АТХ-H () «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QD.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код H01 — Гормоны гипоталамуса, гипофиза и их аналоги
 АТХ код H02 — Кортикостероиды для системного применения
 АТХ код H03 — Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
 АТХ код H04 — Гормоны поджелудочной железы
 АТХ код H05 — Препараты, регулирующие обмен кальция

Примечания 

Коды АТХ